Kveikur — сьомий студійний альбом пост-рок гурту Sigur Rós. Реліз відбувся 17 червня 2013 року.

Список композицій 

Альбоми Sigur Rós